Rue Saint-Maur – via del X e dell'XI arrondissement di Parigi
 Rue Saint-Maur – stazione della metropolitana di Parigi